Il singolare del torneo di tennis Perth Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Adams che ha battuto in finale Peter Moraing 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Jamie Morgan (secondo turno)
 Mark Petchey (secondo turno)
 Leander Paes (primo turno)
 Arne Thoms (primo turno)

 Lan Bale (primo turno)
 Andrew Foster (primo turno)
 Sándor Noszály (primo turno)
 Michael Tebbutt (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Perth Challenger 1993